Die Seoul Open 2007 fanden vom 23. bis 28. April 2007 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 35.
 
Bei der ersten Austragung des Turniers trafen im Finale die Nummer eins und zwei der Weltrangliste, Nicol David und Natalie Grinham, aufeinander. Grinham gewann die Partie mit 9:4, 9:4 und 9:0 und beendete so eine 51 Spiele andauernde Siegesserie Davids.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Per Wildcard erhielt Park Eun-ok einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2007
WSA World Tour 2006/07